Суперліга Туреччини 2015—2016  — 58-ий сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Бешікташ.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

 
 
  

  

 

 

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай переміг у Кубку Туреччини з футболу 2015—2016, але не візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 через виключення з числа учасників з боку органу арбітражної палати УЄФА з фінансового контролю клубів в сезонах 2016-18 рр.

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги   
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2016
Туреччина
Туреччина
2015 у турецькому спорті
2016 у турецькому спорті